Distrito de Pomacocha puede referirse a:

 Distrito de Pomacocha, ubicado en la provincia de Acobamba, Huancavelica, Perú;
 Distrito de Pomacocha, ubicado en la provincia de Andahuaylas, Apurímac, Perú.